Chrysolina:

 Chrysolina, Листоеды травяные — род жуков-листоедов подсемейства хризомелины.
 Chrysolina — подрод жуков рода листоедов травяных.